USS Chevalier je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chevalier (DD-451) 
 USS Chevalier (DD-805)

Chevalier